Trifena puede referirse a las siguientes princesas ptolemaicas:
Trifena (141 a. C. - 111 a. C.), hija de Ptolomeo VIII y Cleopatra III. Esposa de Antíoco VIII Gripo
Cleopatra V Trifena (95 a. C. - 57 a. C.), hija de Ptolomeo X y Berenice III, corregente de Egipto (58 a. C. - 57 a. C.)
Cleopatra VI Trifena (75 a. C. - ?), hija o esposa de Ptolomeo XII